

Кршкани — село, громада округу Левіце, Нітранський край.
 Горне Кршкани — колишнє село; сучасна частина міста Нітра.
 Долне Кршкани — колишнє село; сучасна частина міста Нітра.